General Subdirector es un rango existente en Carabineros de Chile.

Es aquel Oficial General Inspector que sigue en jerarquía al General Director. Jerárquicamente se ubica por arriba de los otros Generales Inspectores que comandan las direcciones, ello con la excepción del General Inspector a cargo de la Inspectoría General que depende en forma directa e inmediata del General Director. 

Dependiente de la Dirección General, la Subdirección, ejecuta, implementa y coordina todas las acciones que deriven de las funciones de administración superior. También desarrolla las tareas de dirección y supervisión de las Altas Reparticiones a su cargo.

Grados de Carabineros de Chile